Vietnams præsident () er statsoverhovedet i Vietnam. 

Det er præsidenten, som er ansvarlig for udnævnelsen af premierministeren og kabinettet blandt medlemmerne af Vietnams nationalforsamling.

Posten som præsident blev oprettet, da Den Socialistiske Republik Vietnam blev oprettet den 2. juli 1976. Den 4. juli 1981 blev titlen ændret til formand for statsrådet, og igen fra den 22. september 1992 hed den præsident.

Liste

Eksterne henvisninger 

 
Lister over præsidenter